Starobinski je priimek več osebnosti (Старобинский)
 Aleksej Aleksandrovič Starobinski (*1948), ruski fizik in kozmolog.
 Jean Starobinski (*1920), švicarski filolog in književni kritik.